Monteros steht für:

 Monteros, Hauptstadt des gleichnamigen Departamento Monteros, Argentinien
 Departamento Monteros, Verwaltungseinheit in der Provinz Tucumán, Argentinien

Monteros ist der Familienname folgender Personen:

 Rosenda Monteros (1935–2018), mexikanische Schauspielerin
 Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (1822–1903), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Valencia und Kardinal